Montezuma peut désigner :
 une retranscription du patronyme d'origine nahua Motecuhzoma, qui est utilisée pour désigner :

Personnes 
 Montezuma , le cinquième  mexica (empereur aztèque) ;
 Montezuma II, le neuvième  mexica (empereur aztèque) ;.

Lieux

Montezuma, municipalité de l'état du Minas Gerais ;
 au  : la ville de Montezuma.

la ville de Montezuma, dans le Colorado ;
 la ville de Montezuma, en Géorgie ;
 la municipalité de Montezuma, dans l'Indiana ;
 la ville de Montezuma, dans l’Iowa ;
 Montezuma, ville située au Kansas ;
 Montezuma, une ville située dans le comté de Cayuga, dans l' État de New York ;
 la zone non incorporée de Montezuma, dans le Nouveau-Mexique ;
 la ville de Montezuma, dans l’Ohio ;
 le comté de Montezuma ;
 .

Opéras 
 Montezuma, opéra d'Antonio Vivaldi (1733)
 Montezuma, opéra de Carl Heinrich Graun (1755)
 Motezuma, opéra de Gian Francesco de Majo (1765)
 Motezuma, opéra de Josef Mysliveček (1771)
 Montezuma, opéra d'Antonio Sacchini (1775)
 Montesuma, opéra de Niccolò Antonio Zingarelli (1781)
 Montezuma, opéra de Roger Sessions (1963)
 La Conquista, opéra de Lorenzo Ferrero, également connu sous le titre de Montezuma, (2005)

Fleur 
 'Montezuma', cultivar de rosier obtenu en 1955.

Voir aussi 
Moctezuma
 

Homonymie de toponyme